Ålum (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Randers
 Ålum (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Randers